Jakobskirche, Jakobuskirche, Jakobikirche oder St.-Jakobus-Kirche bzw. St. Jakob ist der Name zahlreicher Kirchen und Kapellen, die dem Patrozinium des heiligen Jakob, in der Regel Jakobus des Älteren, seltener des jüngeren Jakobus, dem Sohn des Alphäus, und vereinzelt auch des Stammvaters Jakob unterstellt sind  bzw. nach ihm benannt sind. Jakobskirchen liegen häufig an einem Arm des Jakobswegs oder wurden als Dank für geglückte Pilgerschaft gestiftet.

Im englischsprachigen Raum heißen diese Kirchen meist St. James Church.

Unter anderem gibt oder gab es sie in folgenden Orten:

In Andorra 
 Sant Jaume de Ransol

In Armenien 
 Jakobskirche Kanaker in Jerewan

In Arzach (Bergkarabach) 
 St. Jakob (Stepanakert)

In Australien 
 St.-James-Kirche (Sydney)

In Belgien 
 St. Jakob (Antwerpen)
 St. Jakob (Gent)
 St. Jakob (Ypern)
 Sint Jacob (Löwen)
 Saint-Jacques-le-Mineur (St. Jakob der Jüngere in Lüttich)

In Bosnien und Herzegowina 
 St.-Jakobus-Kirche (Međugorje)

In Chile 
 Metropolitankathedrale von Santiago de Chile

In China 
 São Tiago, in der Festung São Tiago da Barra, Macau

In Dänemark 
 St. Ibs (Bornholm)
 Sankt Jakobs Kirke, Kopenhagen

In Deutschland

Baden-Württemberg 
 Adelsheim: Jakobskirche (Adelsheim)
 Bad Wurzach, OT Eggmannsried: Pfarrkirche St. Jakobus (Eggmannsried)
 Bargau: Jakobuskirche (Bargau)
 Brackenheim: Stadtkirche St. Jakobus (Brackenheim)
 Brackenheim: Jakobuskirche (Haberschlacht)
 Brochenzell: St. Jakobus (Brochenzell)
 Bubsheim: St. Jakobus Maior (Bubsheim)
 Denzlingen: St. Jakobus
 Gernsbach: Jakobskirche (Gernsbach)
 Göppingen: Barbarossakirche St. Jakobus
 Hechingen: Stiftskirche (Hechingen)
 Konstanz: Schottenkapelle St. Jakob (Konstanz)
 Malterdingen: St. Jakob (Malterdingen)
 Lauda: St. Jakobus (Lauda)
 Mannheim-Neckarau: St.-Jakobus-Kirche (Mannheim)
 Mannheim-Sandhofen: Jakobuskirche (Mannheim)
 Rosenberg-Hohenberg: Jakobuskirche (Hohenberg)
 Schutterwald: St. Jakobus (Schutterwald)
 Schwäbisch Hall: St. Jakob (Schwäbisch Hall), abgegangen
 Schwaigern, OT Stetten am Heuchelberg: Philippus- und Jakobuskirche (Stetten am Heuchelberg)
 Titisee-Neustadt: Neustädter Münster
 Tübingen: Jakobuskirche (Tübingen)
 Tuttlingen, OT Nendingen: St. Petrus und Jakobus maior (Nendingen)
 Weinheim-Hohensachsen: St. Jakobus (Hohensachsen)
 Wertheim: Jakobskirche (Urphar)
 Wolfach: Jakobuskapelle (Wolfach)
 Zaberfeld: Jakobuskirche (Leonbronn)

Bayern

A – K 
 Abenberg: St. Jakobus (Abenberg)
 Achslach: St. Jakobus (Achslach)
 Ahorntal, OT Kirchahorn: St. Michael und Jakobus (Kirchahorn)
 Aitting: St. Jakobus der Ältere (Gaden)
 Aschaffenburg: Jakobuskirche (Aschaffenburg)
 Augsburg: St. Jakob (Augsburg)
 Bad Hindelang, OT Oberjoch: Kapelle St. Jakob (Oberjoch)
 Bad Kissingen: St. Jakobus (Bad Kissingen)
 Bad Neustadt an der Saale, OT Löhrieth: St. Jakobus Major (Löhrieth)
 Bad Windsheim, OT Berolzheim: St. Jakobus (Berolzheim)
 Bamberg: St. Jakob (Bamberg)
 Berg: Jakobuskirche (Berg)
 Bergkirchen, OT Lauterbach: St. Jakob (Lauterbach)
 Biberbach: St. Jakobus, St. Laurentius und Hl. Kreuz (Biberbach)
 Bruckberg (Niederbayern):  St. Jakobus der Ältere (Bruckberg)
 Burghaslach, OT Gleißenberg: St.-Jakobus-Kirche (Gleißenberg)
 Burghausen: St. Jakob (Burghausen)
 Burgwindheim: St. Jakobus (Burgwindheim)
 Bütthard, OT Gützingen: St. Andreas und St. Jakobus (Gützingen)
 Colmberg, OT Häslabronn: St. Jakob (Häslabronn)
 Creußen: St. Jakobus (Creußen)
 Dachau: Stadtpfarrkirche St. Jakob
 Dettelbach, OT Brück: St. Jakobus (Brück)
 Dettelbach, OT Effeldorf: St. Jakobus der Ältere (Effeldorf)
 Donnersdorf, OT Kleinrheinfeld: St. Jacobus Major (Kleinrheinfeld)
 Dorfen, OT Jakobrettenbach: St. Jakobus (Jakobrettenbach)
 Dürrenmungenau: St. Jakobus (Dürrenmungenau)
 Ehingen: St. Jakobus der Ältere (Ehingen)
 Ensdorf: St. Jakobus (Ensdorf)
 Feldkirchen: St. Jakobus der Ältere (Feldkirchen)
 Feucht: St. Jakob (Feucht)
 Flachslanden, OT Neustetten: St. Jakob (Neustetten)
 Fladungen, OT Heufurt: St. Jakobus der Ältere (Heufurt)
 Freising-Vötting: St. Jakob (Vötting)
 Frensdorf, OT Herrnsdorf: St. Jakobus der Ältere (Herrnsdorf)
 Friedberg: St. Jakob (Friedberg)
 Frontenhausen: St. Jakobus (Frontenhausen)
 Fuchsberg (Teunz): St. Jakob (Fuchsberg)
 Gaukönigshofen: Hl. Schutzengel und Jakobus d. Ä. (Gaukönigshofen)
 Geiselhöring: St. Jakob (Geiselhöring) (Linskirche)
 Geroldsgrün: Jakobuskirche (Geroldsgrün)
 Gersthofen: St. Jakobus major (Gersthofen)
 Gollhofen, OT Gollachostheim: St. Jakobus und Nikolaus (Gollachostheim)
 Gottsdorf (Untergriesbach): St. Jakobus (Gottsdorf)
 Greding: St. Jakobus der Ältere (Greding)
 Großlangheim: St. Jakobus d. Ä.
 Hafenlohr: St. Jakobus der Ältere
 Hahnbach: St. Jakobus mai.
 Heilsbronn: St. Marien und St. Jakobus (Heilsbronn)
 Helmbrechts, OT Enchenreuth: St. Jakobus der Ältere
 Herrieden, OT Elbersroth: St. Jakobus der Ältere (Elbersroth)
 Hörgertshausen: St. Jakobus der Ältere (Hörgertshausen)
 Himmelstadt: St. Jakobus der Ältere (Himmelstadt)
 Höchstadt an der Aisch, OT Etzelskirchen: St. Jakobus der Ältere (Etzelskirchen)
 Hollstadt: St. Jakobus der Ältere (Hollstadt)
 Igensdorf, OT Kirchrüsselbach: St. Jakobus (Kirchrüsselbach)
 Kirchdorf am Inn, OT Seibersdorf: St. Jakobus (Seibersdorf)
 Kirchenpingarten: St. Jakobus der Ältere (Kirchenpingarten)
 Kirchenthumbach, OT Thurndorf: St. Jacobus Maior (Thurndorf)
 Kirchschönbach, OT Prichsenstadt: St. Jakobus der Ältere (Kirchschönbach)
 Kolitz, OT Herlheim: St. Jakobus der Ältere (Herlheim)
 Königsfeld (Ofr.): St. Jakobus der Ältere
 Kronach, OT Fischbach: Jakobuskirche (Fischbach)
 Küps: St.-Jakobi-Kirche (Küps)

L – Z 
 Laaber: St. Jakobus (Laaber)
 Landstetten: Kirche St. Jakobus
 Langquaid: St. Jakob (Langquaid)
 Leidersbach: St. Jakob (Leidersbach)
 Lengfurt: St. Jakobus der Ältere 
 Lenggries: St. Jakob
 Leutenbach: St. Jakobus (Leutenbach)
 Lohr am Main, OT Pflochsbach: St. Jakobus der Ältere (Pflochsbach)
 Machtilshausen: St. Jakobus der Ältere (Machtilshausen)
 Mainstockheim: St. Jakobus (Mainstockheim)
 Mammendorf: St. Jakob (Mammendorf)
 Markt Bibart, OT Altmannshausen: St. Jakobus major (Altmannshausen)
 Marktschorgast: St. Jakobus der Ältere (Marktschorgast)
 Marloffstein: St. Jakobus (Marloffstein)
 Miltenberg: St. Jakobus (Miltenberg)
 Mistelgau, OT Obernsees: St. Jakob (Obernsees)
 Mittelsinn: St. Jakob (Mittelsinn)
 Mitterteich: St. Jakob (Mitterteich)
 Mitwitz: Jakobskirche (Mitwitz)
 Muhr am See: St. Jakobus (Neuenmuhr)
 Neufahrn in Niederbayern, OT Rohrberg: St. Jakobus der Ältere (Rohrberg)
 Neunburg vorm Wald: St. Jakob (Neunburg vorm Wald)
 Neustadt an der Donau, OT Mühlhausen: St. Jakob (Mühlhausen)
 München: St. Jakob (München)
 München: St. Jakobus (München)
 Nürnberg: St. Jakob (Nürnberg)
 Oberdachstetten, OT Mitteldachstetten: St. Jakob (Mitteldachstetten)
 Oberkotzau: Jakobuskirche (Oberkotzau)
 Oberleichtersbach, OT Modlos: St. Jakobus der Ältere (Modlos)
 Oberschleißheim, OT Hochmutting: St.-Jakobus-Kapelle
 Oberstdorf, OT Reichenbach: Kapelle St. Jakobus
 Obersüßbach: Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere
 Oettingen: St. Jakob (Oettingen in Bayern)
 Ornbau: St. Jakobus (Ornbau)
 Pegnitz, OT Bronn: St. Jakobus (Bronn)
 Plattling: St. Jakob (Plattling)
 Poppenhausen: St. Jakob (Poppenhausen)
 Pullach im Isartal: Jakobuskirche (Pullach)
 Regensburg: St. Jakob (Regensburg)
 Rohrdorf am Inn: St. Jakobus (Rohrdorf am Inn)
 Rothenburg ob der Tauber: Stadtkirche St. Jakob (Rothenburg ob der Tauber)
 Röthlein: St. Jakobus d. Ä.
 Rottenburg an der Laaber, OT Unterotterbach: St. Jakobus der Ältere (Unterotterbach)
 Ruderatshofen: St. Jakobus (Ruderatshofen)
 Rugendorf: St. Erhard und Jakob (Rugendorf)
 Schimborn: Alte und Neue Kirche St. Jakobus der Ältere
 Schirmitz: St. Jakobus (Schirmitz)
 Schönberg: Jakobuskirche
 Schondorf am Ammersee: St. Jakobus (Schondorf am Ammersee)
 Schrobenhausen: Stadtpfarrkirche St. Jakob
 Schwabach, OT Unterreichenbach: St. Jakobus der Ältere
 Schwandorf: St. Jakob
 Seeshaupt, OT Seeseiten: St. Jakobus
 Seibersdorf: St. Jakobus der Ältere
 Straubing: Basilika St. Jakob (Straubing)
 Theres, OT Buch: St. Jakobus der Ältere (Buch)
 Tirschenreuth, OT Marchaney: St. Jakobus (Marchaney)
 St. Jakobus der Ältere (Trossenfurt)
 Tschirn: St.-Jakobus-Kirche
 Üchtelhausen: St. Jakob und St. Katharina (Üchtelhausen)
 Uehlfeld: St. Jakob (Uehlfeld)
 Uffenheim, OT Custenlohr: St. Jakob (Custenlohr)
 Unterreichenbach (Schwabach): St. Jakobus
 Urschalling (Prien am Chiemsee): St. Jakobus (Urschalling)
 Vierkirchen: St. Jakobus (Vierkirchen)
 Waldthurn, OT Lennesrieth: St. Jakob (Lennesrieth)
 Wallgau: St. Jakob (Wallgau)
 Wang, OT Inzkofen: St. Jakobus der Ältere (Inzkofen)
 Wartmannsroth: St. Jakob und Andreas (Wartmannsroth)
 Wasserburg (Bodensee), OT Reutenen: St.-Jakobus-Kapelle (Reutenen)
 Wasserburg am Inn: St. Jakob (Wasserburg am Inn)
 Weihenzell: St. Jakob (Weihenzell)
 Weßling, OT Hochstadt: St. Jakob (Hochstadt)
 Wiesenheid: Jakobskapelle (Wiesentheid)
 Wildenreuth: St. Jakob (Wildenreuth)
 Wildsteig: St. Jakob (Wildsteig)
 Willersdorf (Gammelsdorf): St. Jakobus der Ältere
 Willing: St. Jakob
 Willhof (Altendorf): St. Jakob
 Wollmetshofen: St. Jakobus der Ältere
 Würzburg: Schottenkirche, früher Jakobus d. Ä., jetzt: Don Bosco
 Würzburg-Versbach: St. Jakobus der Ältere

Berlin 
 Berlin: St.-Jacobi-Kirche (Berlin)
 Berlin-Tiergarten: St. Jakob (Berlin-Tiergarten), syrisch-orthodox

Brandenburg 
 Brandenburg an der Havel: St. Jakob (Brandenburg an der Havel)
 Jüterbog: St. Jacobi (Jüterbog)
 Luckenwalde: St. Jakobi (Luckenwalde)
 Nauen: St. Jacobi (Nauen)
 Ortrand, Landkreis Oberspreewald-Lausitz: St. Jakobus (Ortrand)
 Perleberg: St. Jakobi (Perleberg)

Bremen 
 Bremen: St. Jakobi (Bremen)
 Bremen-Neustadt: St. Jakobi (Bremen-Neustadt)
 Bremen-Seehausen: St. Jacobi (Bremen-Seehausen)

Hamburg 
 Hamburg: Hauptkirche Sankt Jacobi (Hamburg)
 Hamburg: St. Jakobus (Hamburg-Lurup)

Hessen 
 Bad Homburg: Jakobuskirche (Bad Homburg)
 Bebra, OT Iba: Jakobuskirche (Iba)
 Bruchköbel: Jakobuskirche (Bruchköbel)
 Ebersburg, OT Thalau: St. Jakobus (Thalau)
 Eichenzell: St. Jakobus (Büchenberg)
 Frankfurt am Main
 Bockenheim: St.-Jakobs-Kirche (Frankfurt am Main) (benannt nach dem Patriarchen Jakob)
 Harheim: St. Jakobus (Frankfurt-Harheim)
 Friedberg (Hessen), OT Ockstadt: St. Jakob (Ockstadt)
 Fulda, OT Malkes: St. Jakobus der Ältere (Malkes)
 Großauheim: St. Jakobus (Großauheim)
 Herbstein: St. Jakobus (Herbstein)
 Hünfeld: St. Jakobus (Hünfeld)
 Kirchhain, OT Langenstein: St. Jakob (Langenstein)
 Lang-Göns: Jakobuskirche (Lang-Göns)
 Limburg, OT Lindenholzhausen: St. Jakobus (Lindenholzhausen)
 Merenberg: St. Jakobus (Merenberg)
 Nauheim: St. Jakobus
 Neumorschen: Jakobikirche
 Rotenburg an der Fulda: Jakobikirche (Rotenburg an der Fulda)
 Rüdesheim: St. Jakobus (Rüdesheim)
 Steinau: St. Bartholomäus und Jakobus (Steinau)

Mecklenburg-Vorpommern 
 Gadebusch: Stadtkirche St. Jakob und St. Dionysius (Gadebusch)
 Gingst: Sankt-Jacob-Kirche (Gingst)
 Greifswald: St.-Jacobi-Kirche (Greifswald)
 Grimmen: St.-Jacobus-Kirche (Grimmen)
 Putbus, OT Kasnevitz: St.-Jacobi-Kirche (Kasnevitz)
 Rostock: Jakobikirche (Rostock)
 Stralsund: St.-Jakobi-Kirche (Stralsund)
 Zirchow: St.-Jacobus-Kirche (Zirchow)

Niedersachsen 
 Altenhuntorf: St. Jacobi (Altenhuntorf)
 Bad Bederkesa: St.-Jacobi-Kirche (Bad Bederkesa)
 Bad Iburg: St. Jakobus der Ältere (Bad Iburg)
 Bäntorf: Jakobikirche (Bäntorf)
 Bleckede: Jacobikirche (Bleckede)
 Bramstedt: St. Jacobi (Bramstedt)
 Braunschweig: St. Jakobi (Braunschweig)
 Braunschweig: Jakobskirche (Braunschweig)
 Cuxhaven-Lüdingworth: St.-Jacobi-Kirche (Lüdingworth)
 Diekholzen: Jakobuskirche
 Eboldshausen: St. Jakobus (Eboldshausen)
 Eime: St. Jakobus (Eime)
 Einbeck: Marktkirche St. Jacobi (Einbeck)
 Einbeck-Salzderhelden: St. Jacobi (Salzderhelden)
 Elbingerode (Harz): St. Jakobi
 Goslar: St. Jakobus der Ältere (Goslar)
 Göttingen: St. Jacobi (Göttingen)
 Hagen im Bremischen: St. Jacobi (Bramstedt)
 Hannover-Kirchrode: Jakobikirche (Kirchrode)
 Hildesheim: St. Jakobi (Hildesheim)
 Kalefeld: St. Jakobus der Ältere (Kalefeld) (profaniert)
 Kalefeld: Weißenwasserkirche
 Lutten: St. Jacobus (Lutten)
 Minsen: Severinus-und-Jacobus-Kirche (Minsen)
 Moormerland-Warsingsfehn: Jacobikirche (Warsingsfehn)
 Osnabrück: Jakobuskirche (Osnabrück)
 Osterode am Harz: St. Jacobi (Osterode am Harz)
 Peine: St.-Jakobi-Kirche (Peine)
 Rinteln: Jakobi-Kirche (Rinteln)
 Rodenberg: St. Jacobi (Rodenberg)
 Rosche-Nateln: St.-Jakobi-Kirche (Nateln)
 Salzgitter-Bad: St.-Mariae-Jakobi-Kirche
 Saterland-Ramsloh: St. Jakobus (Ramsloh)
 Schmarsau: St.-Jakobi-Kapelle
 Sögel: St. Jakobus (Sögel)
 Stolzenau: St. Jacobi (Stolzenau)
 Suhlendorf-Nestau: St.-Jakobi-Kirche (Nestau)
 Wilhelmshaven-Neuende: St.-Jakobi-Kirche (Neuende)
 Wittlohe: St. Jakobi (Wittlohe)
 Wietzendorf: St. Jakobi (Wietzendorf)

Nordrhein-Westfalen 
 Aachen: St. Jakob (Aachen)
 Alfter, OT Gielsdorf: St. Jakobus (Gielsdorf)
 Bielefeld: Jakobuskirche Bielefeld
 Breckerfeld: Jakobus-Kirche (Breckerfeld) (evangelisch)
 Breckerfeld: St. Jakobus (Breckerfeld) (katholisch)
 Coesfeld: St. Jakobi (Coesfeld)
 Dülmen. OT Kirchspiel: Pfarrkirche St. Jakobus in der Kartause Marienburg
 Duisburg-Ruhrort: Jakobuskirche (Ruhrort)
 Elspe: St. Jakobus der Ältere (Elspe)
 Ennigerloh: St. Jakobus (Ennigerloh)
 Ense: Philippus- und Jakobus-Kapelle auf dem Fürstenberg
 Grevenbroich: Neukirchen (Grevenbroich)#Katholische Pfarrgemeinde Sankt Jakobus der Ältere
 Gütersloh: Jakobuskirche (Gütersloh) (umgewidmet)
 Hamm-Pelkum: St. Jakobus (Pelkum)
 Heiligenhaus: Kapelle St. Jakobus Abtsküche
 Herford: St. Jakobi (Herford)
 Hilden: St.-Jacobus-Kirche (Hilden)
 Iserlohn, OT Kalthof: evangelische St. Jacobus-Kirche (Iserlohn-Kalthof)
 St. Jakobus (Beverungen-Jakobsberg)
 Jüchen: St. Jakobus der Ältere (Jüchen)
 Kempenich: St. Philippus und Jakobus
 Köln: St. Jakob (Köln)
 Köln-Widdersdorf: St. Jakobus
 Lippstadt: Jacobikirche (Lippstadt)
 Lülsdorf: St. Jakobus (Lülsdorf)
 Meckenheim (Rheinland), OT Ersdorf: St. Jakobus der Ältere (Ersdorf)
 Meschede: St. Jakobus der Ältere (Remblinghausen)
 Minden (Westf.): St.-Jakobus-Kirche (Häverstädt)
 Münster: St. Jacobi (Münster)
 Münster: Jakobuskirche (Münster)
 Niederkassel, OT Lülsdorf: St. Jakobus
 Oberhausen: St. Jakobus
 Ratingen, OT Homberg-Meiersberg: St. Jacobus der Ältere
 Rheine: Jakobikirche (Rheine)
 Ründeroth: St. Jakobus Ründeroth
 Schwalmtal, OT Lüttelforst: St. Jakobus (Lüttelforst)
 Südlohn, OT Oeding: St. Jakobus (Oeding)
 Sundern, OT Recklinghausen: St. Jakobus (Recklinghausen)
 Vettweiß-Jakobwüllesheim  St. Jakobus (Jakobwüllesheim)
 Werther: St. Jacobi (Werther)
 Winterberg: St.-Jakobus-Kirche (Winterberg)

Rheinland-Pfalz 
 Dahlheim: St. Jakobus (Dahlheim)
 Dasburg: St. Jakobus der Ältere (Dasburg)
 Dittelsheim-Heßloch: St. Jakobus (Heßloch)
 Fisch: St. Jakobus (Fisch)
 Germersheim: St. Jakobus (Germersheim)
 Hambach an der Weinstraße: St. Jakobus (Hambach)
 Herxheim am Berg: Jakobskirche (Herxheim am Berg)
 Koblenz: St. Jakobus (Koblenz)
 Lahnstein: Hospitalkapelle St. Jakobus (Oberlahnstein)
 Niederhersdorf: St. Jakob (Niederhersdorf)
 Rüdesheim: St. Jacobuskirche
 Schifferstadt: St.-Jakobus-Kirche (Schifferstadt)
 Speyer: St. Jakob (Speyer), abgegangen

Saarland 
 Niederbexbach: Jakobuskirche (Niederbexbach)
 Saarbrücken: St. Jakob (Saarbrücken)

Sachsen 
 Bad Muskau: Jakobskirche (Bad Muskau)
 Chemnitz: Stadtkirche St. Jakobi (Chemnitz)
 Dresden: Jakobikirche (Dresden)
 Freiberg: Jakobikirche (Freiberg)
 Görlitz: Kathedrale St. Jakobus (Görlitz)
 Lunzenau: St. Jakobus (Lunzenau)
 Neustadt in Sachsen: St.-Jacobi-Kirche (Neustadt in Sachsen)
 Oelsnitz/Vogtland: St. Jakobi (Oelsnitz)
 Pesterwitz: St.-Jakobus-Kirche (Pesterwitz)
 Reinsdorf (Sachsen): St. Jakobus in Reinsdorf
 Stollberg/Erzgebirge: St. Jakobi (Stollberg)
 Wilsdruff: Jakobikirche (Wilsdruff)

Sachsen-Anhalt 
 Appenrode: St. Jakobus (Appenrode)
 Bebertal: Marktkirche
 Brehna: Doppelkirche St. Jakobus und St. Clemens (Brehna)
 Dessau (Dessau-Roßlau): Jakobuskirche (Dessau)
 Dreileben: St. Jakobi (Dreileben)
 Gommern-Dannigkow: St. Jakobi (Dannigkow)
 Grabow: Dorfkirche St. Jakobi
 Hessen (Osterwieck): St. Jacobi
 Hettstedt: St. Jacobi (Hettstedt)
 Kleinau: Dorfkirche Kleinau (auch St. Jakobus)
 Köthen (Anhalt): St. Jakob (Köthen)
 Krüssau: Jacobuskirche (Krüssau)
 Magdeburg: Sankt-Jakobi-Kirche (Magdeburg)
 Mücheln: St. Jakobi (Mücheln)
 Oberthau: St. Jacobus (Oberthau)
 Rottmersleben: St. Jakobus (Rottmersleben)
 Sangerhausen: Jakobikirche (Sangerhausen)
 Schönebeck (Elbe): Sankt-Jakobi-Kirche (Schönebeck)
 Stendal: Jakobikirche (Stendal)
 Zerbst: St. Jakobus der Ältere

Schleswig-Holstein 
 Bornhöved: Vicelinkirche St. Jacobi
 Brunsbüttel: Jakobuskirche
 Itzehoe, OT Tegelhörn: St.-Jakobi-Kirche (Itzehoe)
 Kiel: Jakobikirche (Kiel)
 Lübeck: Jakobikirche (Lübeck)
 Schaalby: St.-Jakobus-Kirche (Moldenit)
 Schwabstedt: St. Jacobi (Schwabstedt)

Thüringen 
 Branchewinda: St. Jakobus der Ältere (Branchewinda)
 Bremen (Ortsteil von Geisa): St. Jacobus und Barbara (Bremen/Rhön)
 Dornburg/Saale: St. Jakobus Major (Dornburg/Saale)
 Eisenach: Jakobskirche (Eisenach)
 Erfurt: Schottenkirche St. Nicolai und St. Jacobi
 Fambach: St. Jakobus (Fambach)
 Fischbach: Jacobuskirche (Fischbach)
 Großvargula: St. Jacobi (Großvargula)
 Harras: St. Jakobus (Harras)
 Hastrungsfeld: Jakobskirche (Hastrungsfeld)
 Holzhausen: St. Wolfgang und St. Jakobus (Holzhausen)
 Ilmenau: St.-Jakobus-Kirche (Ilmenau)
 Milda: St. Jakobus (Milda)
 Mühlhausen/Thüringen: Jakobikirche (Mühlhausen)
 Nordhausen: St. Jacobi (Nordhausen)
 Osthausen: St. Jakobus (Osthausen)
 Rauschwitz: St. Jakob (Rauschwitz)
 Ritteburg (Kalbsrieth): St. Jakobus (Ritteburg)
 Rottenbach: St. Jakobus (Rottenbach)
 Rüdigsdorf (Nordhausen): St. Jacobi (Rüdigsdorf)
 Stadtroda: St.-Jakobus-Kirche (Stadtroda)
 Struth: St. Jakobus der Ältere (Struth)
 Troistedt: St. Jakobus der Ältere (Troistedt)
 Uder: St. Jakobus der Ältere (Uder)
 Ullersreuth: St. Jacobus (Ullersreuth)
 Weimar: Jakobskirche (Weimar)
 Wiegersdorf: St.-Jacobi-Kirche (Wiegersdorf)
 Wiesenthal / Rhön: Kirche St. Jacobus von 1722
 Zimmernsupra: St. Jacobus (Zimmernsupra)

In Frankreich 
 St-Jacques (Bannalec), Département Finistère
 Saint-Jacques-le-Majeur d’Asquins in Asquins
 Saint-Jacques-le-Majeur de Bernouil in Bernouil
 Saint-Jacques-le-Majeur de Brousse-le-Château in Brousse-le-Château
 Saint-Jacques-le-Majeur de Bruebach in Bruebach
 Saint-Jacques-le-Majeur de Chastanier in Chastanier
 Saint-Jacques-le-Majeur de Dival in Villenauxe-la-Grande
 Saint-Jacques-le-Majeur d’Elsenheim in Elsenheim
 St. Jakobus in Feldbach (Elsass)
 Saint-Jacques-le-Majeur de Guerting in Guerting
 St-Jacques de Lambour in Guilvinec
 St-Jacques-le-Majeur-St-Christophe in Houdan, Département Yvelines
 Saint-Jacques-le-Majeur in Hunawihr
 St-Jacques in Illiers-Combray
 Saint-Jacques-Saint-Philippe (Lentilles) in Lentilles, Département Aube
 Saint-Jacques-le-Majeur de Mouterhouse in Mouterhouse
 St-Jacques-du-Mont-aux-Malades in Mont-Saint-Aignan
 Saint-Jacques-le-Majeur de Montrouge in Montrouge
 St-Jacques in Neuvy-Saint-Sépulchre
 Saint-Jacques-le-Majeur de Nice in Nizza
 St-Jacques-du-Haut-Pas in Paris
 Turm Saint-Jacques, Turm der abgerissenen Kirche St. Jacques-la-Boucherie in Paris
 Saint-Jacques de Perros-Guirec
 St. Jacques (Reims) in Reims
 Saint-Jacques-le-Majeur de Saint-Yaguen in Saint-Yaguen
 Saint-Jacques-le-Majeur de Salviac in Salviac
 Saint-Jacques-le-Majeur de Souraïde in Souraïde
 Saint-Jacques-le-Majeur de Villefranche-d’Allier in Villefranche-d’Allier

In Griechenland 
 Kathedrale St. Jakobus und Christopherus (Korfu)

In Guatemala 
 Kathedrale San José (Antigua Guatemala)
 St.-Jakobs-Kathedrale, Guatemala-Stadt

In Israel 
 St.-Jakobus-Kathedrale (Jerusalem)

In Italien 
 St. Jakob am Sand, Bozen, Südtirol
 St.-Jakobs-Kirche (St. Ulrich in Gröden), Südtirol
 St. Jakob in Grissian, Südtirol
 St. Jakob in der Au, Leifers
 St. Jakob (Rabland), Südtirol
 St. Jakob (Villnöß), Südtirol
 St. Jakob in Kastelaz, Tramin, Südtirol

 San Giacomo Apostolo (Ascoli Piceno)
 San Giacomo degli Spagnoli (Neapel), Neapel
 San Jacopo sopr’Arno, Rom
 San Giacomo degli Incurabili, genannt San Giacomo in Augusta, Rom
 auch als San Giacomo bezeichnete Kirche Herz-Mariä-Kirche in Rom
 San Giacomo (Siena)
 San Giacomo dall’Orio, Venedig
 San Giacomo di Rialto, Venedig

In Kanada 
 St.-James-Kathedrale (Toronto)
 Saint-Jacques de Montréal

In Kolumbien 
 Kathedrale von Tunja

In Kroatien 
 Kathedrale des Heiligen Jakob in Šibenik
 Kirche zum Heiligen Jakob (Soline, Sali)

In Lettland 
 St.-Jakobs-Kathedrale (Riga)

In Litauen 
 Kirche des Heiligen Apostels Jakobus (Jonava)
 Kirche des Heiligen Apostels Jakobus Kurtuvėnai
 Kirche des Heiligen Apostels Jakobus (Švėkšna)
 Kirche des Heiligen Apostels Jakobus (Žiežmariai)

In Mexiko 
 Sankt-Jakobus-Apostel-Kirche (Tequixquiac)

In Nicaragua 
 Alte Kathedrale Santiago de Managua

In den Niederlanden 
 Sint Jacobskerk in Brielle
 Grote Kerk (Den Haag)
 Sint Jacobus in Renesse
 Jacobikirche Uithuizen
 Jacobikirche (Utrecht)
 Sint Jacobskerk (Vlissingen)

In Neuseeland 
 St. James Church (Kerikeri)

In Österreich 
Burgenland
 Filialkirche Eisenberg an der Pinka
 Pfarrkirche Klingenbach
 Katholische Pfarrkirche Gols
 Pfarrkirche Ritzing

Kärnten
 Pfarrkirche Klagenfurt-St. Jakob an der Straße
 Jakobskirche (Klopein)
 Pfarrkirche Kolbnitz
 Pfarrkirche Ludmannsdorf
 Pfarrkirche Neuhaus (Kärnten)
 Pfarrkirche Reichenfels
 Pfarrkirche St. Jakob im Lesachtal
 Pfarrkirche Tiffen
 St. Jakob (Villach)
 Filialkirche St. Jakob (Wolfsberg)
 Filialkirche St. Georgen am Längsee

Niederösterreich
 Pfarrkirche Aigen bei Raabs
 Pfarrkirche Altmelon
 Katholische Pfarrkirche Bad Vöslau
 Pfarrkirche Böheimkirchen
 Pfarrkirche Brunn im Felde
 Pfarrkirche Dürnkrut
 Pfarrkirche Etsdorf am Kamp
 Pfarrkirche Falkenstein (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Gaaden
 Pfarrkirche Göttlesbrunn
 Pfarrkirche Guntramsdorf
 Pfarrkirche Hohenberg
 Pfarrkirche Höhenberg
 Pfarrkirche Kaltenleutgeben
 Pfarrkirche Kirchberg am Wechsel
 Pfarrkirche Kürnberg
 Pfarrkirche Lichtenegg (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Lichtenwörth
 Pfarrkirche Merkersdorf
 Pfarrkirche Messern
 Pfarrkirche Neustadtl an der Donau
 Pfarrkirche Neupölla
 Pfarrkirche Niederkreuzstetten
 Pfarrkirche Nöchling
 Pfarrkirche Oberwaltersdorf
 Pfarrkirche Ottenschlag
 Pfarrkirche Payerbach
 Pfarrkirche Purkersdorf
 Pfarrkirche Regelsbrunn
 Pfarrkirche Reidling
 Pfarrkirche Rossatz
 Pfarrkirche Schwechat
 Pfarrkirche Siebenlinden
 Pfarrkirche Unterretzbach
 Pfarrkirche Waldegg
 Pfarrkirche Weikersdorf am Steinfelde
 Pfarrkirche Zeillern
 Wehrkirche Kleinzwettl

Oberösterreich
 Pfarrkirche Asten
 Pfarrkirche Buchkirchen
 Bürgerspitalkirche (Gmunden)
 Pfarrkirche Großraming
 Pfarrkirche Grünau im Almtal
 Pfarrkirche Höhnhart
 Pfarrkirche Hörsching
 Pfarrkirche Lengau
 Pfarrkirche Neumarkt im Mühlkreis
 Pfarrkirche Oberneukirchen
 Stadtpfarrkirche Perg
 Pfarrkirche Puchkirchen am Trattberg
 Stadtpfarrkirche Rohrbach
 Pfarrkirche Roßbach
 Pfarrkirche Schalchen

Salzburg
 Pfarrkirche Faistenau
 Filialkirche zum heiligen Jakobus dem Älteren (Gois), Wals-Siezenheim
 Pfarrkirche Hopfgarten im Brixental
 Pfarrkirche Koppl
 Pfarrkirche Krimml
 Pfarrkirche Obertrum am See
 Pfarrkirche Rauris
 Pfarrkirche Sankt Jakob am Thurn
 Pfarrkirche St. Jakob in Haus
 Dekanatspfarrkirche Tamsweg
 Pfarrkirche Unken
 Filialkirche Unzing
 Pfarrkirche Werfen

Steiermark
 Filialkirche Sankt Jakob in der Breitenau
 Pfarrkirche Edelsbach
 Pfarrkirche Frauenburg
 Pfarrkirche Freiland bei Deutschlandsberg
 Stadtpfarrkirche Friedberg
 Pfarrkirche Kaindorf
 Pfarrkirche Krieglach
 Pfarrkirche Lassing
 Stadtpfarrkirche Leibnitz
 St. Jakob zu Leoben
 Filialkirche hl. Jakob (Mellach)
 Pfarrkirche hl. Jakobus (Nestelbach bei Graz)
 Pfarrkirche Sankt Jakob im Walde
 Pfarrkirche Soboth
 Pfarrkirche Thal
 Pfarrkirche Turnau

Tirol
 Innsbrucker Dom
 Pfarrkirche Hopfgarten im Brixental, Tirol
 Pfarrkirche Berwang
 Pfarrkirche Kauns
 Pfarrkirche St. Jakob am Arlberg
 Pfarrkirche St. Jakob in Defereggen
 Pfarrkirche St. Jakob in Haus
 Pfarrkirche Strass im Zillertal
 Pfarrkirche Strassen
 Pfarrkirche Vent

Vorarlberg
 Pfarrkirche Bludesch
 Pfarrkirche Fraxern

Wien
 St. Jakob auf der Hülben
 Katholische Pfarrkirche Floridsdorf
 Heiligenstädter Kirche St. Jakob
 Pfarrkirche Penzing

In Osttimor 
 São Tiago de Hera

In Polen 
 St. Jakobus der Ältere (Lubrza)
 St. Jakob (Małujowice)
 St. Jakobus und Agnes (Nysa)
 Kathedralbasilika St. Jakob, Olsztyn
 Jakobikirche Drossen (Ośno Lubuskie)
 Jakobikirche (Racibórz)
 Jakobskirche (Repsch)
 Sankt-Jakobs-Kirche (Sandomierz)
 Jakobskathedrale (Stettin)
 St. Jakob (Toruń)
 Jakobskirche (Ustroń)

In Portugal 
 Kathedrale von Beja
 Igreja de São Tiago (Silvalde)

In Rumänien 
 Franziskanerkirche (Câmpulung) (rum. Biserica Bărăția din Câmpulung)
 Kirchenburg Jakobsdorf

In Russland 
 Jacobi-Kirche (Wehlau) ()

In Schweden 
 Sankt Jacobs kyrka, Stockholm

In der Schweiz 
 Kapelle Schwiedernen
 St.-Jakobs-Kirche (Basel)
 Jakobskapelle (Buttwil)
 Pfarrkirche St. Jakobus (Feusisberg)
 Reformierte Kirche Klosters
 Schlachtkapelle Sempach
 Pfarrkirche St. Jakob (Steinen SZ)
 Jakobskapelle Tafers
 St.-Jakobs-Kirche (Zürich)

In der Slowakei 
 St. Jakob (Levoča)

In Slowenien 
 St.-Jakobs-Kirche (Ljubljana)

In Spanien 
 Basilika St. Jakob (Algemesí)
 Iglesia Parroquial Santiago el Mayor (Belalcázar)
 Kathedrale Santiago de Bilbao
 Kathedrale von Santiago de Compostela
 Santiago de Gobiendes
 Santiago del Arrabal (Toledo)
 Santiago de los Caballeros (Zamora)
 Sant Jaume (Sant Jaume de Frontanyà), Katalonien
 Sant Jaume (Alcúdia), Mallorca

In Syrien 
 Jakobskirche (Aleppo)

In Tschechien 
 St.-Jakobs-Kirche (Boskovice)
 St.-Jakobs-Kirche (Brünn)
 Jakobskirche (Církvice)
 St.-Jakobs-Kirche (Dalečín)
 St.-Jakobs-Kirche (Eibenschütz, tsch. Ivančice)
 St. Jakob (Jihlava)
 St.-Jakobs-Kirche (Prachatice)
 Basilika St. Jakob (Prag)
 Pfarrkirche St. Jakob in Sokolov
 St.-Jakobs-Kirche (Telč)

Im Vereinigten Königreich 
 St James’ Church (Cooling), Grafschaft Kent, England
 St James Garlickhythe, London, England
 Grimsby Minster
 St James’s Church, Piccadilly, London, England
 St James (Louth), Grafschaft Lincolnshire, England
 Kathedrale von St Edmundsbury, Grafschaft Suffolk, England
 St James the Great Episcopal Church, in Stonehaven, Council Area Aberdeenshire, Schottland
 St. James Church (St. Helena)
 Church of St James (Woolsthorpe by Belvoir), Grafschaft Lincolnshire

In den Vereinigten Staaten 
 Basilika St. James, North Dakota
 St. James’ Church (Dalhart), Texas

Siehe auch 
 St. James Episcopal Church
 St. James Church
 St. James Chapel
 St James Falls
 St James’s Palace

Weblinks 

 Jakobskirchen und Jakobskapellen in Bayern, Österreich, der Schweiz und Tschechien
 Weitere Liste mit Jakobskirchen

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)